IRAC ist die Abkürzung für:
 Royal Architectural Institute of Canada, eine kanadische Architekturvereinigung
 Infrared Array Camera, eine Infrarotkamera des Spitzer-Weltraumteleskops (engl. Spitzer Space Telescope)
 Institut für Reine und Angewandte Chemie (IRAC) an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
 Insecticide Resistance Action Committee, einer Organisation zur Verminderung von Insektizidresistenzen

IRAC